Ulrichsdorf ist der Name folgender Orte:

 Ulrichsdorf (Hochneukirchen-Gschaidt), Ortschaft der Gemeinde Hochneukirchen-Gschaidt, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Czosnowo (Przechlewo), Ortsteil der Gmina Przechlewo, Kreis Czluchów, Woiwodschaft Pommern; deutsch Ulrichsdorf